Ó Néill ist ein irischer Familienname.

Namensträger 
 Aodh Mór Ó Néill, 2. Earl of Tyrone (um 1540–1616), irisches Clanoberhaupt
 Eoghan Rua Ó Néill (1590–1649), irischer Rebellenführer

Siehe auch 
 O’Neill 

Familienname
Irischer Personenname